Вертах:

 Вертах (река) — река на юге Германии.
 Вертах (Германия) — община в Германии (Швабия).